Grand Prix Belgii 1988 (oryg. Grand Prix de Belgique) – 11. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1988, która odbyła się 28 sierpnia 1988, po raz 23. na torze Spa-Francorchamps.

46. Grand Prix Belgii, 35. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Belgia
1988
1988 w Belgii